La Garde, Alpes-de-Haute-Provence
 La Garde, Isère
 La Garde, Var